

Хронология

XIX век 
 1854 год: 24 января впервые в Казани открыт общественный городской транспорт — омнибусное сообщение. 4 омнибуса связали район «Толчка» с пристанями на Волге.
 1875 год: 2 октября открыты 2 линии конки — Волжская и Проломная — по маршрутам Толчок — Дальнее Устье и Толчок — ул. Проломная — Рыбнорядская пл. — Суконная слобода. К концу 1890-х годов казанская конка расширена до линий с 42 остановками и общей протяжённостью путей 18,3 км.
 1876 год: на конке появляется расписание движения.
 1878 год:
 открыт внутригородской водный транспорт по озёрам Нижний и Средний Кабан;
 появились правила проезда на конке.
 1899 год: 18 ноября запущен электрический трамвай. Незадолго до этого была сооружена первая мазутная электростанция в районе Нижнего Кабана.
 1900 год: прекращена работа конки.

XX век 

 1910 год: появление первых автотакси, ходивших в Кизическую слободу.
 1916 год: годовые перевозки на 5 маршрутах трамвая достигли 21,7 млн чел.
 1921 год: возобновлены пассажирские перевозки трамваями. В период Гражданской войны трамваи использовались для перевозки грузов.
 1925 год: трамвайные маршруты получают номера вместо названий. Всего в городе функционирует 4 маршрута. № 1 (Кольцо — Баумана — Адмиралтейская слобода — Дальнее Устье), № 2 (Кремль — Ленина — Бутлерова — 2-я Гора), № 3 (Арское поле — Кольцо — Тукаевская — Химкомбинат), № 4 (Вокзал — Нариманова — Кольцо — Суконная слобода)
 1926 год: открыто автобусное движение до слободы Восстания. Первыми автобусами были ФИАТ-БЛ-18.
 1928 год:
 сооружена первая ртутная электроподстанция;
 роликово-штанговые токоприёмники заменены на дуговые;
 получены первые моторные трамваи Николаевского завода.

 1929 год: получены первые моторные вагоны «х» трамвая Мытищинского завода.
 1930 год: 5 ноября открыт трамвайный маршрут № 5 (Суконная слобода — Кольцо — ул. Нариманова — вокзал — Адмиралтейская слобода — Ягодная слобода). Длина путей — 42,9 км.
 1931 год: открыт трамвайный маршрут № 6 (Арское поле — мехкомбинат).
 1932 год: Укорочен маршрут № 5 (Кольцо — Нариманова — Вокзал — Адмиралтейская слобода — Ягодная слобода). Длина линий — 47,7 км.
 запущена ртутная подстанция № 2 в Адмиралтейской слободе.
 прекращено использование бельгийских вагонов.
 1933 год: пущен безномерной заводской трамвайный маршрут (№ 9) от ул. Восстания и до ул. Ярмарочной и Баумана (Кремля). Участки трамвайных маршрутов № 4,5 перенесены со снятой линии по ул. Нариманова на новые линии по ул. Право- и Лево-булачной
 1934 год: Участок трамвайного маршрута № 5 перенесён с Право- и Лево-булачные на новую линию по ул. Тукаевского, Ухтомского. Длина линий — 56,8 км.
 1935 год: 31 мая В связи с прекращением трамвайного движения по ул. Баумана участок трамвайного движения маршрута № 1 перенесён на Право- и Лево-булачные
 1937 год: безномерной трамвайный маршрут (№ 9) продлён до авиазавода и посёлка Караваево.
 1940 год: Длина путей — 70,6 км.
 получены первые вагоны Х и М Усть-Катавского завода.
 открыты новые трамвайные маршруты 26 мая — № 7 (вокзал — Дальнее Устье) и 2 июня — № 8 (вокзал — Арское поле). Ликвидировано трамвайное движение по ул. Право- и Лево-Булачные и по круговому кольцу на пл. Куйбышева.
 количество автобусных маршрутов в Казани составляло 4: № 1 (площадь Куйбышева — фотожелатиновый завод), № 2 (улица Эсперанто — завод им. Орджоникидзе), № 3 (Октябрьский городок — меховые фабрики или Октябрьский городок — Кремль), № 4 (улица Эсперанто — лагерь № 1).
 1945 год: Длина линий — 75,2 км. Маршрут № 9 продлён до ул. Университетской.
 1946 год: Маршрут 3 6 продлён от мехкомбината до макаронной фабрики.

 1948 год: По новой трамвайной линии по ул. Николая Ершова маршрут № 5 продлён от парка Горького (Арского поля) до Октябрьского городка
 начато переоборудование трамвайных стрелок на автоматическое управление.
 27 ноября официально открыто троллейбусное сообщение. Маршрут № 1 (Кольцо — Караваево) длиной 11 км имел 8 машин МТБ-82. (Пробное движение начато 6 ноября)
 1949 год:
 получены первые трамвайные поезда из вагонов КТМ-1 + КТП-1 Усть-Катавского завода.
 троллейбусный маршрут № 1 продлён до ул. Павлюхина.
 количество автобусных маршрутов составляло 4: № 1 (площадь Куйбышева — Дальнее Устье), № 2 (площадь Куйбышева — слобода Восстания), № 3 (площадь Куйбышева — посёлок Дербышки), № 4 (Октябрьский городок — Мехкомбинат).
 1950 год: открыт трамвайный маршрут № 10 (пл. Восстания — Фабрика киноплёнки). Получены первые вагоны трамвая модели МТВ-82
 1951 год: пущен троллейбусный маршрут № 2 (Кольцо — ул. Фрунзе). Длина путей трамвая — 75,2 км, троллейбуса — 26,6 км.
 1954 год: открыт троллейбусный маршрут от вокзала до парка Горького (в 1955 продлён до аэропорта), ставший № 2. Старый маршрут № 2 переименован в № 4.
 1957 год: введены проездные билеты; количество трамвайных маршрутов составляло 7, троллейбусных — 4, автобусных — 14.

 1959 год: количество трамвайных маршрутов на 5 сентября 1959 года составляло 9, троллейбусных маршрутов — 5, автобусных — 11.
 закрыт трамвайный маршрут № 10 (пл. Восстания — Фабрика киноплёнки)
 открыт трамвайный маршрут № 10 (ул. Газовая — Завод Искож)
 1960 год:
 сооружена троллейбусная линия по ул. Восстания, созданы кольцевые маршруты 4а и 4б
 пущен новый троллейбусный маршрут № 6 (Кольцо — Танкодром)
 1961 год: получены первые трамвайные вагоны РВЗ-6; количество автобусных маршрутов в Казани составляло 12.

 1963 год: построено троллейбусное депо № 2 в Борисково. Количество автобусных маршрутов в Казани составляло 18.

 1964 год: пущен новый троллейбусный маршрут № 7 (Вокзал — Компрессорный завод)
 1965 год: закрыт трамвайный маршрут № 10 (ул. Газовая — Завод Искож)
 1966 год: построена новая трамвайная линия для маршрута № 10 от пос. Караваево до завода «Оргсинтез»
 1967 год: количество автобусных маршрутов в Казани составляло 25.

 1969 год: построено трамвайное депо № 2.
 1970 год: количество автобусных маршрутов в Казани составляло 27.

 1971 год: в Соцгороде построено трамвайное депо № 3
 1972 год: получены 3-дверные троллейбусы ЗиУ-9
 1974 год: пущен трамвайный маршрут № 11
 1976 год: пущены троллейбусный маршрут № 8 и трамвайный № 12
 1978 год: введена оплата проезда с помощью абонементных талонов, погашаемыми компостерами.
 1979 год:
 пущен трамвайный маршрут № 13
 открыта Казанская канатная дорога
 количество автобусных маршрутов в Казани составляло 59.

 1980 год: пущен трамвайный маршрут № 14

 1987 год: получены 3-дверные трамвайные вагоны 71-605

 1990 год: Количество автобусных маршрутов в Казани составляло 69.

 1992 год: пущен новый троллейбусный маршрут № 12 (Кольцо — ул. Минская)
 1993 год:
 пущен троллейбусный маршрут № 13
 введена оплата проезда у кондукторов.
 Получены трамвайные вагон 71-608K
 1995 год: пущен трамвайный маршрут № 18 (парк Горького — Речной порт). Количество автобусных маршрутов в Казани составляло 71.

 1996 год: получены трамвайные вагоны 71-608КМ
 1997 год: 27 августа, начато строительство метрополитена.
 1998 год: пущен троллейбусный маршрут № 15 (ул. Сахарова — просп. Победы)
 1999 год:
 май, у вокзала построен новый комплекс трамвайных разворотных колец.
 получены первые 4-дверные трамвайные вагоны 71-619K и 71-619КМ
 проложена трамвайная линия по Южной внутригородской магистрали, пущены маршруты № 19 (просп. Победы — ул. Короленко) и самые длинные в мире 32-километровые встречные кольцевые маршруты № 20 и № 21.
2000 год: количество автобусных маршрутов в городе составляло 96.

XXI век 
 2002 год: прекращено использование трамвайных сцепок из двух вагонов; количество трамвайных маршрутов в городе составляло 23, троллейбусных — 17, маршрутных такси — 100.

2004 год: количество трамвайных маршрутов в городе составляло 23, троллейбусных — 17, автобусных — 75, маршрутных такси — 96. 

 2005 год:
 ликвидированы трамвайное депо № 2 (на ул. Павлюхина) и трамвайная линия по ул. Островского. Упразднены трамвайные маршруты № 4, 6, 23.
 упразднены троллейбусные маршруты № 8, 11, 14, 15, 16.
 27 августа открыт Казанский метрополитен.
 2007 год:
 1 июля в рамках транспортной реформы введена полностью новая автобусная схема, количество маршрутов сокращено до 106.
 открыты новые троллейбусные маршруты № 19 (авторынок — театр Камала) и № 20 (вокзал — Азино-1).
 упразднён трамвайный маршрут № 1.
 получены трамваи ЛМ-99АЭ и троллейбусы Тролза-5275.05 «Оптима»
 открыта Казанская детская железная дорога
 2008 год:
 получены троллейбусы ВМЗ-5298.01-50
 закрыты трамвайные маршруты № 5, 12, 20, 21, 22 и автобусные маршруты №№ 7, 13, 17, 21, 24, 26, 32, 38, 58, 59, 64, 70, 73, 80, 94, 95.
 пущен новый троллейбусный маршрут № 21 (Завойского — Речной порт)
 29 декабря сдана 6-я станция метрополитена Проспект Победы
 2009 год:
 15 октября пущен троллейбусный маршрут № 13А (Ленинградская — Халитова (по Декабристов))

 2010 год: строится Большое казанское кольцо, производится перенос трамвайных путей с Кремлёвской на Кировскую дамбу, закрыт временно троллейбусный маршрут № 3
 Закрыт троллейбусный маршрут № 13А
 Проложена новая троллейбусная линия по Ул. Глушко и Закиева (маршруты № 9, 21)
 6 октября трамвай № 9 пущен по новому маршруту: Ж-д вокзал — Кировская дамба — ул. Несмелова — ул. Краснококшайская — ул. Большая Крыловка — ул. Энергетиков — Московский рынок и далее по старому маршруту.
 30 декабря сдана 7-я станция метрополитена «Козья слобода».
 2011 год:
 28 октября Ликвидировано трамвайное депо № 2 по ул. Копылова. Весь подвижной состав переведён в депо № 1 по ул. Сибирский тракт.
 11 декабря Автобусный маршрут № 29 продлён до Строительного университета
 2012 год:
 1 июля изменена система нумерации Подвижного состава трамваев и троллейбусов.
 1 августа изменено кольцо троллейбуса № 20 в микрорайоне Азино-1: Сахарова — Закиева — Глушко — Бигичева
 5 августа открыт Транзитный вокзал — Транспортно-пересадочный узел Казань-2.
 31 октября пущен скоростной (ускоренный) трамвай первого этапа (до замыкания в кольцо)..
 28 декабря открыт новый троллейбусный маршрут № 1 Горьковское шоссе — ул. Чистопольская через улицы Чистопольскую и Вахитова.
 2013 год:
 1 мая была обновлена схема движения транспорта. Введены 3 новых, а также после открытия транспортных развязок скорректировано 6 автобусных маршрутов; закрыты автобусные маршруты №№ 52, 57, 85.
 9 мая открыты 3 новых станции Метрополитена: Авиастроительная, Северный вокзал и Яшьлек.
 15 мая перенумерованы все трамвайные и троллейбусные маршруты:Трамваи-№ 9 в № 1, № 7 в № 2, № 11 в № 4, № 13 в № 6Троллейбусы-№ 17 в № 2, № 20 в № 3, № 21 в № 5, № 9а в № 11
 22 мая была запущена линия аэроэкспресса между Казанью и международным аэропортом Казань.
 Начали поступать трамвайные вагоны моделей БКМ84300М и БКМ62103; троллейбусы Тролза 5275.03 «Оптима»
 2014 год:
 Работа метрополитена, трамвая № 5, а также троллейбусов № 1, 3, 8 продлена до 0:00
 В апреле и октябре была вновь скорректирована схема движения транспорта. Всего изменены около 20 автобусных маршрутов, открыт 1 новый и закрыты 10 (№№ 7, 65, 69, 69а, 79, 81, 87, 97, 99).
 В аэропорт «Казань» был пущен новый автобусный маршрут № 197 (Аэропорт Казань — Агропромышленный парк)
 Выведен из эксплуатации последний трамвайный вагон модели 71-605А (КТМ-5)
 2015 год:
 К Чемпионату мира по водным видам спорта скорректирована схема движения автобусных маршрутов № 74, 74а, 75, 54.
2016 год:
сентябрь: изменены схемы движения маршрутов №№ 4, 68, 71, 90.
2017 год:
изменены схемы движения автобусов №№ 5, 45, 55, 62, 71, 91, 93; введён автобус № 70; упразднены автобусы №№ 3, 83, 95, 98. 
2018 год:
изменены схемы движения автобусов №№ 4, 40, 62, 74; упразднён автобус № 74а.
2020 год:
изменены схемы движения автобусов №№ 6, 10, 10а, 15, 19, 22, 28а, 30, 31, 36, 43, 44, 46, 47, 54, 55, 62, 68, 75, 77, 78, 89, 90, 93, троллейбусов №№ 3, 9, 12, трамваев №№ 5 и 5а.
2021 год:
апрель: изменены схемы движения автобусов №№ 6, 18, 33, 34, 36, 37, 40, 42, 53, 60, 70, 71, 72, 74, 78, 89, 90, 91, 93, троллейбуса № 13, трамваев №№ 5 и 5а; троллейбус № 10 и автобусы №№ 19, 44, 76 упразднены.
май: введён автобусный маршрут № 94.
сентябрь: изменены схемы движения автобусов №№ 36, 62, 63, 90, 94.
декабрь: изменены схемы движения маршрутов №№ 22, 31, 36, 47, 77, 84.

Статистика перевозок:

Ссылки

Примечания 

Транспорт
Казань
Казани